Сегарра () — испанский топоним и фамилия. Известные носители:

 Сегарра, Джош (род. 1986) — американский актёр.
 Сегарра, Жоан (1927—2008) — испанский футболист.
 Болуарте Сегарра, Дина (род. 1962) — перуанский юрист и политик.

Топоним 
 Сегарра — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония.